«Синтеза» () — молдавский футбольный клуб из города Кэушень, был основан в 1992 году. Выступает в группе Центр () Дивизиона «Б» — третьем по силе дивизионе чемпионата Молдавии.

История клуба 
Клуб был основан в 1992 году, уже в сезоне 1992/93 команда завоевала второе место Дивизиона «А». Это позволило клубу в следующем сезоне выступать в Национальном дивизионе. Удержаться в высшей лиге страны не удалось — «Синтеза» заняла лишь 14 место. В те годы за команды выступали такие футболисты, как Олег Твердохлебов, Юрий Хадыкин, Ион Мунтян, Вячеслав Карандашов, Дмитрий Баеш, Игорь Чубара и Николай Черноус

Интересные факты 
30 октября 2005 года в Каушанах на календарном матче Дивизиона «Б» между «Синтезой» и бендерским «Динамо-2» официально присутствовал лишь один зритель. Судья встречи Тудор Чепой внес именно эту цифру в протокол матча, позже было сказано, что это ошибка.

Примечания

Ссылки 
 Профиль клуба на сайте soccerway.com
 Профиль клуба  на сайте weltfussballarchiv.com

Футбольные клубы Молдавии